Scherfler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Scherfler, österreichischer Neurologe und Hochschullehrer

 Pepi Scherfler (eigentlich Josef Scherfler; 1933–2010), österreichischer Musiker, Arrangeur und Komponist